Jukl je příjmení více osob:

 David Jukl (* 1991) – český fotbalista
 Richard Jukl (* 1968) – český fotbalista
 Vladimír Jukl (1925–2012) – slovenský římskokatolický kněz